Мадар:

Фамилия 
Мадар (, ) — французская и венгерская фамилия. Известные носители:

 Мадар, Микаэль (род. 1969) — французский футболист.
 Мадар, Чаба (род. 1974) — венгерский футболист, участник летних Олимпийских игр 1996 года.

Топоним 
 Мадар (Модар) — река в Восточном Саяне (Иркутская обл., Россия), левый приток р. Гутара.

См. также 
 Мадара (значения)